Isla Venado kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Isla Venado (ö i Costa Rica), Puntarenas,

Mexiko 

 Isla Los Venados (ö i Mexiko, Sinaloa), 
 Isla El Venado (ö i Mexiko, Sonora), 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar